Festival narodnozabavne glasbe Števerjan je bil prvič organiziran leta 1971. Prireditev poteka v mesecu juliju »pod borovci«, na italijanski strani Brd, na območju, ki je večinoma poseljeno s Slovenci. Organizira ga Slovensko katoliško prosvetno društvo Frančišek Borgia Sedej s sedežem v Števerjanu. Festival velja za enega najstarejših tovrstnih festivalov, starejši od njega je le festival na Ptuju. V letu 2015 je tako potekal jubilejni 45. festival.

Izvedba 
Festival poteka tri dni. Prva dva dneva potekata polfinalna večera, kjer se predstavijo ansambli, ki so se prijavili na razpis. Najboljši, ki jih izbere strokovna komisija, svoje pa doda tudi občinstvo, se uvrstijo v finalni večer. Vsak ansambel se predstavi z dvema skladbama, od katerih mora biti prva iz zakladnice slovenske narodnozabavne glasbe, druga pa povsem izvirna in prvič predstavljena javnosti.

V zadnjih letih strokovna komisija med finalisti izbira tudi predstavnike Slovenije za nastop na festivalu Alpen Grand Prix v italijanskem Meranu na Južnem Tirolskem.

Finalni večer posname tržaški sedež italijanske nacionalne televizije RAI, posnetek finalnega večera festivala pa v dveh delih predvaja tudi RTV Slovenija.

Leta 2005 so ob 35. festivalu v prostorih Sedejevega doma med drugim odprli tudi razstavo fotografij dotedanjih 34-ih festivalov.

Nagrade 
Na festivalu v Števerjanu podelijo naslednje nagrade:

 Prva nagrada festivala in trofeja društva Frančišek Borgia Sedej, ki jo podeli strokovna komisija za splošni vtis ansambla;
 Druga nagrada festivala, ki jo podeli strokovna komisija za splošni vtis ansambla;
 Tretja nagrada festivala, ki jo podeli strokovna komisija za splošni vtis ansambla;
 Nagrada občinstva, ki jo podeli občinstvo z glasovanjem;
 Nagrada za debitanta, ki jo podeli strokovna komisija najboljšemu ansamblu med tistimi, ki so na festivalu nastopili prvič;
 Nagrada za najboljše besedilo, ki jo podeli posebna strokovna komisija za besedila;
Nekdanje nagrade:
 Nagrada za najboljšo melodijo (1972–1992 in 1999–2015);
 Nagrada za najboljši kvintet (1984–1985 in 1991–2015);
 Nagrada za najboljši trio (1984 in 1991–2015);
 Druga nagrada občinstva (1978);
 Nagrada za drugo najboljšo melodijo (1977–1979);
 Nagrada za najboljši zamejski ansambel (1977–1985, 1987, 1989–1991);
 Nagrada za najboljšo vokalno izvedbo (1993–2005);
 Nagrada za najboljšega harmonikarja (1973–1975);
 Nagrada za najboljši pevski duet (1975–1976);
 Nagrada za najboljšo vokalno skupino (1981);
 Nagrada za najmlajši ansambel (1991, 1993);
 Nagrada za najboljši trio brez pevcev (1992, 1994);
 Nagrada za karizmatični nastop (2010);

Zmagovalci

Aktualne nagrade

Zmagovalci stroke in občinstva, najboljše besedilo 
Nagrado za najboljšo izvedbo podeljujejo že od 1. festivala leta 1971 naprej. Od leta 1991 (21. festivala) naprej se imenuje nagrada za najboljši ansambel festivala. Na 2. festivalu leta 1972 pa so prvič podelili tudi nagrado občinstva in nagrado za najboljše besedilo. Do sedaj so te nagrade prejeli:

Na 8. festivalu leta 1978 je bila izjemoma podeljena tudi 2. nagrada občinstva. Prejel jo je Ansambel Taims.

Naj debitanti, 2. in 3. nagrada stroke 
Nagrade za najboljšega debitanta ter 2. in 3. nagrado strokovne komisije za najboljšo izvedbo so dolga leta podeljevali le izjemoma. Med leti 1980 in 1985 (med 10. in 15. festivalom) ter 1991 in 1994 (med 21. in 24. festivalom) niso podelili nobene izmed njih. Nagrado za najboljšega debitanta redno podeljujejo od 25. festivala leta 1995 z izjemo 32. festivala leta 2002. Do sedaj so te nagrade prejeli:

Druge nagrade

Najboljša melodija, najboljša kvintet in trio 
Nagrado za najboljšo melodijo so prvič podelili na 2. festivalu leta 1972 in jo nepretrgano podeljevali do vključno 22. festivala leta 1992. Nato so jo spet nepretrgoma podeljevali od 29. festivala leta 1999 do 45. festivala leta 2015. Nagradi za najboljši kvintet in za najboljši trio so nepretrgoma podeljevali med 21. festivalom leta 1991 in 45. festivalom leta 2015. Pred tem je bila nagrada za trio podeljena enkrat (14. festival 1984), nagrada za kvintet pa dvakrat (14. in 15. festival 1984 in 1985).

Občasno so podelili tudi drugo nagrado za najboljšo melodijo. Nagrajenci:
 1977: Ansambel Taims,
 1978: Ansambel Mejaši in Ansambel Pina Vežnaverja,
 1979: Ansambel Gornjesavski kvintet.

Ostale nagrade 
Druge nagrade, ki so bile podeljene v zgodovini števerjanskega festivala, in nagrajenci:

Druge nagrade, podeljene izjemoma:
 1973–1975 – Nagrada za najboljšega harmonikarja: Viki Ašič (1973), Licio Bregant (1974) in Darko Atelšek (1975).
 1975 in 1976 – Nagrada za najboljši pevski duet: Jožica Gabrijel in Joži Bučevec (Ansambel Francija Lipičnika, 1975) ter Nadja Fabris in Boris Košuta (Ansambel Taims, 1976).
 1981 – Nagrada za najboljšo vokalno skupino: Ansambel Fantje z vseh vetrov.
 1991 in 1993 – Nagrada za najmlajši ansambel: Ansambel Svetlin.
 1992 in 1994 – Nagrada za najboljši trio brez pevcev: Ansambel Svetlin.
 2010 – Nagrada za karizmatični nastop: Barbara Žerjav (Ansambel Donačka).

Izbrani za predizbor Alpen Grand Prix 
Do sedaj so bili izbrani:
 2013: Ansambel Savinjski kvintet, Ansambel Joc bend in Ansambel Vikend.
 2014: Ansambel Gorenjski kvintet in Ansambel Mladi upi.

Viri

Glej tudi 
 Seznam narodnozabavnih festivalov in tekmovanj v Sloveniji
 Seznam slovenskih narodnozabavnih ansamblov

Zunanje povezave 
 Sedej.org, spletna stran društva, ki organizira festival

Festivali v Italiji
Ustanovitve leta 1971
Glasbeni festivali
Festivali